La saison 2015-2016 du Championnat des Îles Salomon de football est la douzième édition de la Telekom S-League, le championnat de première division aux Îles Salomon, qui se déroule en deux phases distinctes :
 lors de la phase régulière, les neuf formations de l'élite sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. L'équipe en tête du classement final obtient son billet pour la Ligue des champions de l'OFC 2016.
 les huit premiers du classement final disputent ensuite la phase éliminatoire, qui désigne le champion. Les quarts de finale se jouent en matchs aller-retour alors que la demi-finale et la finale ne se joue que sur un seul match.

C'est le club de Western United FC, tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat cette saison après avoir battu Koloale FC en finale. Il s’agit du second titre de champion des Salomon de l'histoire du club.

Hana FC se retire de la compétition avant le début des premières rencontres et est remplacé par la formation de West Honiara FC.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Phase régulière 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Phase éliminatoire

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Îles Salomon de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2015-2016
Salomon M1
2015 aux Îles Salomon
2016 aux Îles Salomon